Gott erhalte Franz den Kaiser (Боже, храни императора Франца) — гимн императора Священной Римской империи и Австрии Франца II, затем ставший основой для гимна Германии.

Музыка гимна Австрийской империи была написана австрийским композитором Йозефом Гайдном в 1797 году, после его посещения Англии, где он мог вживую ознакомиться с национальным гимном «Боже, храни Короля». В эпоху революционных потрясений австрийские власти были заинтересованы в появлении верноподданнического, патриотического произведения и заказали стихи поэту Лоренцу Леопольду Гашке (1749—1827), к которому венский классик написал музыку. Композитор выделял её среди своих других произведений и, будучи религиозным человеком, часто исполнял на клавире в качестве молитвы. Первое публичное исполнение прошло 12 февраля 1797 года в венском Бургтеатре в присутствии императора Франца II. Французский композитор-романтик Гектор Берлиоз писал в Мемуарах по поводу впечатлений полученных от прослушивания гимна в Праге в 1845 году: «Эта песнь, полная трогательного и патриархального величия, настолько проста, что, слушая её, я не имел возможности судить по ней о качествах её исполнителей».

Текст

Версия 1797 года

Версия 1826 года

Версия 1854 года (Австро-Венгрии)

Версия 1854 года (Австро-Венгрии)

Примечания

Литература

Ссылки 

Государственные символы Австро-Венгрии
Австрийская империя
Песни 1797 года
Произведения Йозефа Гайдна